Dantya är ett släkte av kräftdjur. Dantya ingår i familjen Sarsiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Dantya